Розье́р () — многозначный термин французского происхождения.

 Фамилия. Известные носители
 Розьер, Франсуа (1534—1607) — французский писатель;
 Розьер, Эжен де (1820—1896) — французский архивист, историк права и политик;
  (1753—1829) — французский адвокат, председатель Конвента.

Топонимы
 Розьер (Ардеш) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш;
 Розьер (Верхняя Луара) — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Луара;
 Розьер (Тарн) — коммуна во Франции, в департаменте Тарн;
 Розьер (Уаза) — коммуна во Франции, в департаменте Уаза.

Прочее
 Розьер (тип аэростата)

См. также 
 Розье